Manuel Bernal (1963. június 17. –) paraguayi nemzetközi labdarúgó-partbíró. Polgári foglalkozása számítógép-programozó.

Pályafutása

Nemzeti partbíráskodás 
1996-ban lett az I. Liga partbírója. A nemzeti játékvezetéstől 2008-ban vonult vissza.

Nemzetközi partbíráskodás 
A Paraguayi labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága (JB) terjesztette fel nemzetközi partbírónak, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 1999-től tartotta nyilván partbírói keretében. Több nemzetek közötti válogatott és klubmérkőzésen szolgálta a labdarúgást partbíróként. Az aktív nemzetközi partbíráskodástól 2008-ban a FIFA JB 45 éves korhatárát elérve búcsúzott.

Labdarúgó-világbajnokság
A világbajnoki döntőhöz vezető úton Németországba a XVIII., a 2006-os labdarúgó-világbajnokságra a FIFA JB Carlos Amarilla asszisztenseként alkalmazta. Ez volt az első világtorna, amikor a meghívott játékvezetőhöz (nemzeti vagy nemzetközi) szorosan kapcsolódtak asszisztensei. Asszisztensi mérkőzéseinek száma világbajnokságon: 3.

2006-os labdarúgó-világbajnokság

Világbajnoki mérkőzés

Konföderációs kupa 
A kupa-döntőhöz vezető úton Franciaország a 6., a 2003-as konföderációs kupa, Németország a 7., a 2005-ös konföderációs kupa tornán a FIFA JB Carlos Amarilla partbírójaként foglalkoztatta.

2003-as konföderációs kupa

2005-ös konföderációs kupa

Források 

Paraguayi labdarúgó-játékvezetők
1963-ban született személyek
Élő személyek